Comtat de Bar, després ducat de Bar, jurisdicció feudal compartida entre el regne de França i el Sacre Imperi Romanogermànic 
 Comtat de Bar-sur-Aube, jurisdicció feudal que va existir durant els segles X i XI 
 Comtat de Bar-sur-Seine